Та́ра Ка́рзиан (; 5 августа 1965, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская ,  и .

Биография 
Тара Карзиан родилась 5 августа 1965 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в семье Ли Карзиана и актрисы Пэт Кэрролл (род. 1927), которые были женаты в 1955—1976 годы. У неё есть сестра, кастинг-директор Керри Карзиан, и брат Шон Карзиан. Она училась в Средней школе Беверли-Хиллз и является членом компании Echo Theatre.

Она начала свою карьеру, появляясь в эпизодах различных телесериалов. В 2000-х годах Карзиан также сыграла много небольших ролей в телевизионных сериалах, таких как NYPD Blue, Desperate Housewives, CSI: Crime Scene Investigation и Prison Break.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США